Лас Мисионес има више значења:

 Лас Мисионес (Уријангато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Мисионес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Мисионес (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику